Die 1. Klasse Pommern 1939/40 war die siebente Spielzeit der zweitklassigen, nun 1. Klasse Pommern genannten, Spielklasse im Sportgau Pommern.  Durch den Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der für geplante Start des Spielbetriebes abgesagt. Zur Überbrückung wurden anschließend Rundenspiele und in Stettin eine Stadtmeisterschaft und eine Sonderrunde durchgeführt, welche beide am 26. November 1939 endeten. Am 3. Dezember 1939 startete dann schließlich die Meisterschaften in allen Spielklassen. Die 1. Klasse wurde in acht Bezirken eingeteilt, wobei einige Bezirke nochmals in Abteilungen unterteilt wurden. Die Bezirkssieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Pommern 1940/41.

Bezirk 1 Ernst-Moritz-Arndt-Bezirk 
Zur kommenden Spielzeit wurden die Bezirke 1 und 2 zusammengelegt.

Staffel Rügen 

|}

Staffel Stralsund 

|}

Finale Bezirk 1 

|}

Bezirk 2 Greifenbezirk 
Zur kommenden Spielzeit wurden die Bezirke 1 und 2 zusammengelegt.

|}

Bezirk 3 Oderland

Abteilung A 

|}

Abteilung B 

|}

Abteilung C 

|}

Bezirk 4 Ihnabezirk 
Es gab im Bezirk 4 Ihnabezirk in dieser Spielzeit keine 1. Klasse.

Bezirk 5 Regabezirk 
Aus dem Bezirk 5 Regabezirk sind aktuell nur die Teilnehmer aus dem Abschnitt Nord: LSV Dievenow, SC Wacker Cammin und VfL Treptow/Rega und die Teilnehmer aus dem Abschnitt Süd: SC Blücher Gollnow, SC Plathe 1920, TSV Naugard und TSV Daber überliefert.

Bezirk 6 Persantebezirk 
Ergebnisse aus dem Bezirk 6 Persantebezirk sind nicht überliefert, es stiegen der Kösliner SV Phönix, der SV Viktoria Kolberg, sowie der SV Preußen Köslin in die kommenden Gauligasaison auf. Weitere Teilnehmer in der 1. Klasse waren VfB 1911 Belgard, Post-SV Köslin, SV 1910 Kolberg, SV Titania Rogzow (Rückzug im April 1940) und HSV Hubertus Kolberg (Rückzug im Dezember 1939).

Bezirk 7 Ostpommern 
Die 1. Klasse im Bezirk 7 Ostpommern wurde in dieser Spielzeit nicht ausgespielt.

Bezirk 8 Grenzmark

Abschnitt Nord 

|}

Abschnitt Süd 

|}

Finale Bezirk 8 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1939
Fußballsaison 1939/40